Kalīrak (persiska: كَليرَك) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Hormozgan, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Teheran. Kalīrak ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Kalīrak är platt. Havet är nära Kalīrak åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Kalīrak.  Närmaste större samhälle är Kartī,  km nordost om Kalīrak.

Kommentarer

Källor 

Orter i Hormozgan